

geografia 
 Nave – comune italiano in provincia di Brescia
 Nave – frazione di Ancona
 Nave – frazione di Fontanafredda in provincia di Pordenone
 Nave San Rocco – comune italiano in provincia di Trento
 Nave San Felice –  frazione di Lavis, in provincia di Trento
 Nave – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno
 Nave – fiume francese

altro 
 Nave – mezzo di trasporto
 Nave – figura araldica